Denys ist ein Familienname sowie ein männlicher Vorname als ukrainische Variante (Денис) von Dennis.

Namensträger

Vorname 
 Denys Schaforostow (* 1992), ukrainischer Musiker
 Denys Cherevychko (* 20. Jh.), ukrainischer Balletttänzer
 Denys Olijnyk (* 1987), ukrainischer Fußballspieler
 Denys Beresowskyj (* 1974), ukrainischer Admiral
 Denys Finch Hatton (1887–1931), englischer Großwildjäger
 Denys Moltschanow (* 1987), ukrainischer Tennisspieler
 Denys Schmyhal (* 1975) ukrainischer Politiker (parteilos)

Familienname 
 André Denys (1948–2013), belgischer Politiker
 Christiane Denys (* 1958), französische Zoologin (Mammalogie)
 Jacob Denys (1644–1708), flämischer Barockmaler
 Léon d’Hervey de Saint-Denys (1822–1892), französischer Schriftsteller, Sinologe und Traumforscher
 Odylio Denys (1892–1985), brasilianischer Marschall und Politiker

Siehe auch 
 Deniz, türkischer Personenname mit derselben Aussprache wie Dennis
 Denis (französische Variante, männlich)
 Denise (französische Variante, weiblich)
 Dennis

Männlicher Vorname
Familienname
Ukrainischer Personenname
Theophorer Personenname